Los Spider Droids son personajes de la saga de ficción la Guerra de las Galaxias. Tenían por lo general un cuerpo redondeado y cuatro patas mecánicas que les daban estabilidad, de ahí su nombre de droides araña.

Estas robots eran propiedad de la Gremio de Comercio cuando se iniciaron las Guerras Clon. Pero una vez que la presidenta de esta agrupación, Shu Mai, se alió con el conde Dooku, todos estos robots pasaron a ser parte de la Confederación de Sistemas Independientes.

Existían dos tipos de Spider Droids:

 Los Homing Spider Droids:

Eran de tamaño enorme y poseían dos cañones en forma de disco en los dos polos de sus cuerpos esféricos. Sus cuatro patas alargadas y verticales perfectamente le permitían ejecutar cualquier tipo de misión.

 Los Dwarf Spider Droids (enanos):

Estos pequeños androides tenían un cañón alargado en la parte frotnald e sus cuerpos esféricos y cuatro patas pequeñas que le daban mucha estabilidad.

Ambos modelos de Spider Droids fueron utilizados en Geonosis, Kashyyyk y en Muunilinst, luchando contra los Jedi y los clones. Por su versatilidad y rentabilidad, fueron tomados por el Imperio Galáctico una vez terminadas las Guerras Clon para terminar de devastar las fortalezas separatistas.

Droides de Star Wars